Henri Rollan (1888-1967),  acteur et metteur en scène de théâtre français ;
 Jack Rollan (1916-2007), animateur radio, chansonnier et chroniqueur suisse ;
 Garcilaso Rollán, graveur de pièces espagnol ;
 Jesús Miguel Rollán (1968-2006), joueur de water polo espagnol.

Voir aussi 

 Roland